Abel é um filme dos Países Baixos de 1986, do gênero comédia, dirigido por Alex van Warmerdam.

Sinopse
Abel que tem por volta de 30 anos, vive ainda em casa dos pais, o que muito desgosta o seu pai Garcin. Quando ele finalmente sai de casa, obtém alojamento em casa de uma amante secreta do seu pai: a artista de peep-show Malherbe.

Elenco

Principais prêmios e indicações
Festival de Cinema dos Países Baixos (1986)
Venceu nas categorias de Melhor Direção e Melhor Filme.
Recebeu o Prêmio do Críticos de Cinema Holandês.

Filmes dos Países Baixos de 1986
Filmes de comédia dos Países Baixos